Штеті (), колишній Вегштадт () — місто у північно-західній частині Чехії, в окрузі Літомержиці Устецького краю.

Розташоване приблизно за 50 км на північ від Праги та за 16 км від міста Мельник, на березі річки Ельба, на висоті 154 м над рівнем моря. Площа становить 53,85 км².

У Штеті знаходиться найбільший в Чехії комплекс целюлозно-паперових комбінатів.

Населення

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт міста 

Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Літомержиці (округ)